Влади́мир Васи́льевич Трофи́мов:
 Трофимов, Владимир Васильевич (1874—1916) — русский поэт, журналист, редактор сатирического журнала «Зарево» и журнала «Сыны отечества» (1908).
 Трофимов, Владимир Васильевич (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Трофимов, Владимир Васильевич (1915—1992) — министр здравоохранения РСФСР (1962—1983).